przesmyk Tehuantepec
 zatoka Tehuantepec
 miasto Tehuantepec